In het algemeen betekent het woord singulier: uitzonderlijk, merkwaardig. Diverse takken van de wetenschap geven er een specialistische betekenis aan.

In de lineaire algebra is een singuliere matrix een vierkante matrix met determinant nul. Het tegengestelde is een reguliere matrix.
In de wiskundige analyse is een singulier punt van een differentieerbare functie, een punt waar de afgeleide als matrix geen maximale rang heeft. De functiewaarde in dat punt is een singuliere waarde. Het tegengestelde is een regulier punt resp. reguliere waarde. Zie ook singulariteit (wiskunde).
In de maattheorie zijn twee maten wederzijds singulier als ze geconcentreerd zijn op onderling disjuncte meetbare verzamelingen.
In de taalkunde is het een term uit het cognitivisme van Gustave Guillaume.